Кубок Росії з футболу 2006–2007 — 15-й розіграш кубкового футбольного турніру в Росії. Титул вп'яте здобув Локомотив.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 липня/9 вересня 2006

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 липня/19 вересня 2006

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 липня/20 вересня 2006

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18/26 лютого 2007

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 лютого/4 березня 2007

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4/7 березня 2007

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4/14 березня 2007

|}
* - команда Динамо (Махачкала) втратила професійний статус та була розпущена.

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4/18 квітня 2007

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2/8 травня 2007

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2/9 травня 2007

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Росії на soccerway 
 Кубок Росії на rsssf  

2006—2007
Росія
Росія
2006 у Росії
2007 у Росії